Azorella compressa är en flockblommig växtart som beskrevs av Jacques-Julien Houtou de La Billardière. Azorella compressa ingår i släktet Azorella och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
compressa